

Pessoas
Felton Jarvis
Felton Messina
Tom Felton

Localidades
Felton (Califórnia)
Felton (Delaware)
Felton (Minnesota)
Felton (Pensilvânia)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos